Bundestagswahlkreis 10 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Stormarn – Herzogtum Lauenburg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Segeberg – Neumünster (1949 bis 1961)